Župnija Sv. Bolfenk v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija, dekanije Lenart v Slovenskih goricah, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Bolfenka, Trnovska vas (župnijska cerkev)
 Kapela sv. Križa, Biš
 Kapela sv. Štefana, Trnovska vas

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Bolfenk v Slovenskih goricah
Dekanija Lenart v Slovenskih goricah
Trnovska vas